«У́лица потроши́теля» () — сериал BBC, созданный Ричардом Уорлоу. Действие сериала разворачивается в районе Уайтчепел в Ист-Энде спустя шесть месяцев после последнего убийства, совершенного Джеком-потрошителем. Главные роли исполняют Мэттью Макфэдьен, Джером Флинн и Адам Ротенберг. Премьера сериала состоялась 30 декабря 2012 года на телеканале BBC One. 28 октября стартовал второй сезон, так же, как и первый, состоящий из 8 эпизодов.

4 декабря 2013 года BBC объявил, что второй сезон станет последним, так как рейтинги сериала оказались ниже, чем ожидалось. Однако 26 февраля 2014 года было объявлено, что Amazon Video возродит сериал. Съёмки третьего сезона начались в мае 2014 года, а его премьера состоялась 14 ноября того же года. Вскоре было объявлено о продлении телесериала на четвёртый и пятый сезоны. Премьера четвёртого сезона состоялась 15 января 2016 года, а 8 марта того же года стало известно, что пятый сезон станет финальным (всего для двух последних сезонов было запланировано 13 серий). Премьера заключительного пятого сезона состоялась 12 октября 2016 года.

Сюжет 
Апрель 1889 года. Детектив-инспектор Эдмунд Рид и сержант Беннет Дрейк объединяются с бывшим американским военным хирургом Гомером Джексоном, чтобы расследовать преступления в районе Уайтчепел в Ист-Энде.

В ролях

Эпизоды

Сезон 1 (2012–13) 
(1889 год)

Сезон 2 (2013) 
(1890 год)

Сезон 3 (2014) 
(1894 год)

Сезон 4 (2016) 
(1897 год)

Сезон 5 (2016) 
(1897 год)

См. также 
 «Расследование Мёрдока» (2008—2016) — детективный сериал, действие которого разворачивается в викторианском Торонто.
 «Легавый» (2012—2013) — детективный сериал, действие которого разворачивается в Нью-Йорке во время гражданской войны 1860-х годов.

Примечания

Ссылки 
 Английский сайт «Улицы потрошителя»
 «Улица потрошителя» на сайте BBC America
 «Улица потрошителя» на сайте BBC Media Centre
 Главный сценарист Ричард Уорлоу о истоках сериала
 Спецэффекты «Улицы потрошителя»
 Слэнг викторианской эпохи

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2012 году
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Телепередачи по алфавиту
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне
Оригинальные программы Amazon Video
Исторические телесериалы о 1880-х годах
Исторические телесериалы о 1890-х годах
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2016 году
Фильмы о Джеке-потрошителе